Die SAS Ligaen 2001/02 war die zwölfte Spielzeit der höchsten Spielklasse im dänischen Fußball, welche vom dänischen Fußballverband DBU ausgetragen wurde. Die Saison begann am 21. Juli 2001 mit der Partie des Titelverteidigers FC Kopenhagen gegen Viborg FF und endete am 16. Mai 2002.

Modus 
Die zwölf Mannschaften traten in je drei Runden gegeneinander an, sodass 33 Spieltage zu absolvieren waren. Die Teams, die nach 22 Spielen die ersten sechs Plätze belegten hatten insgesamt 17 Heimspiele, die Teams auf den unteren sechs Plätzen insgesamt 16 Heimspiele. Die beiden Letzten stiegen direkt ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Die Meistermannschaft Brøndby IF

Weblinks 
 Dänisches Fußballarchiv

Einzelnachweise 

2001
Fußballsaison 2001/02